Fiano peut désigner:
 Fiano, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Fiano di Avellino, vin blanc sec italien produit en Campanie ;
 Fiano Romano, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie centrale ;
 Francesco da Fiano, écrivain humaniste italien de la fin du xive et du début du xve siècle